Prairie County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Prairie County, Arkansas
 Prairie County, Montana